Релинда — монахиня VIII века. Настоятельница и реформатор монастыря Эйкен в Брабанте, умерла около 750 года. Она считается святой как католической, так и православной церковью. День местночтимой святой отмечается 6 февраля и 12 октября.

Биография 
Релинда или Ренильда — дочь графа Аделарда и младшая сестра . Обе сестры становятся монахинями и изучают ткацкое искусство, в котором достигают совершенства.

Их отец велел им построить женский монастырь в Маасейке на Маасе во франкоязычной Бельгии. Это .

Херлинде была первой игуменьей. Имелась связь Релинды и Херлинде с епископами и будущими святыми Виллибрордом Утрехтским и Бонифацием Майнцским; они поддерживают важную переписку.

После смерти своей сестры Релинда становится настоятелем в свою очередь по просьбе архиепископа Майнцского Святого Бонифация.

Наследие 
Готовые ткацкие изделия Релинды и её сестры хранятся в Маасейке.

La Vita Harlindis et Relindis написана о жизни Релинды и её сестры Херлинде в IX веке, между 855 и 881 годами.

Релинда считается святой как католической, так и православной церковью..

День святой отмечается на местном уровне 6 февраля и 12 октября вместе с памятью её сестры Святой Херлинде.

Она и её сестра являются основателями нескольких церквей: церкви Saintes-Herlinde-et-Relinde в , часовни Saintes-Herlinde-et-Relinde в .

Примечания

Библиография 
 .
 .
 .
 .

Аббатисы VIII века
Святые Единой Церкви
Католические монахини Бельгии